Кымнамно 4-га () — топоним Кванджу.

 Кымнамно 4-га — название станции метрополитена Кванджу.
 Кымнамно 4-га — улица в Кванджу.